Ženská dvouhra Western & Southern Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. V kvalifikaci si účast zajistilo jedenáct tenistek včetně tří šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla Australanka Ashleigh Bartyová, která v březnu 2022 ukončila profesionální kariéru.

Vítězkou se stala třicátá pátá žena žebříčku Caroline Garciaová z Francie, jež ve finále za 1.42 hodiny zdolala o sedm míst výše postavenou Češku Petru Kvitovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí v kategorii WTA 1000 počítáno včetně její předchůdkyně Premier Mandatory & 5. Stala se tak vůbec první kvalifikantkou, která vyhrála turnaj WTA 1000, tj. od zavedení kategorie v roce 2009. Po Mauresmové (25 titulů), Pierceové (18) a Halardové (12) vybojovala jako čtvrtá Francouzka od roku 1980 minimálně deset trofejí. Ještě v závěru května 2022 Garciaová figurovala až na 79. příčce, ale od června na okruhu zvítězila v nejvyšším počtu 27 utkání. Rovněž 11 es z finále znamenalo, že se posunula do čela sezónní statistiky s celkovými 286 esy. Na Cincinnati Masters triumfovala jako první Francouzka, když vylepšila finálové maximum Gail Chanfreauové (1969) a Nathalie Dechyové (2008).  Bodový zisk znamenal návrat do první dvacítky žebříčku, na 17. příčku. Kvitová odehrála jubilejní čtyřicáté finále, v němž pojedenácté prohrála. Proti Francouzce nevyužila žádný z osmi brejkbolů. Posun na 21. místo znamenal, že se opět stala českou jedničkou, když Karolína Plíšková klesla na 22. a Krejčíková na 23. pozici.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2022